Zweden was een van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Het was de vierde deelname voor het land. Voor bondscoach Erik Hamrén was het de tweede keer op rij dat hij aan het EK voetbal deelnam. Zweden werd in de groepsfase uitgeschakeld.

Kwalificatie 

Zweden begon op 8 september 2014 in groep G aan de kwalificatiecampagne. Het team van bondscoach Erik Hamrén mocht meteen op bezoek bij Oostenrijk, dat net als Rusland en Zweden een van de favorieten was voor de kwalificatie. De Oostenrijkers kwamen al snel op voorsprong via een penaltydoelpunt van David Alaba. Reeds enkele minuten maakte Zweden gelijk via Erkan Zengin.

Een maand later stond er opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. Zweden ontving thuis Rusland en raakte opnieuw verder dan een gelijkspel. Net als tegen Oostenrijk werd het 1-1; Aleksandr Kokorin opende na tien minuten de score, net na de rust scoorde Ola Toivonen de gelijkmaker.

Na de twee puntendelingen had Zweden dringend nood aan een zege. Thuis won het team van Hamrén met 2-0 van dwergstaat Liechtenstein. Zengin en Jimmy Durmaz zorgden voor de twee Zweedse doelpunten. Nadien won Zweden ook van Moldavië. Zlatan Ibrahimović scoorde in de tweede helft twee keer en bezorgde zijn team zo opnieuw drie noodzakelijke punten.

Ook in juni 2015 liet Zweden geen punten liggen tegen de kleinere landen. Voor eigen volk werd ditmaal Montenegro verslagen met 3-1. Marcus Berg en opnieuw Ibrahimović (2x) zorgden ervoor dat hun land in het spoor van leider Oostenrijk bleef.

Op 5 september 2015 deed Zweden een slechte zaak door in Rusland met 1-0 te gaan verliezen. Artjom Dzjoeba scoorde voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de nederlaag zakte Zweden naar de derde plaats in groep G. Drie dagen later kreeg Zweden een nieuwe klap. Het elftal kon voor eigen volk geen vuist maken tegen Oostenrijk. Het werd 1-4 voor de bezoekers. Ibrahimović scoorde in de extra tijd nog een eerredder.

Nadien had Zweden nog twee kansen om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het EK. Op 9 oktober 2015 won het elftal van Hamrén in Liechtenstein met 0-2 na goals van opnieuw Berg en Ibrahimović. Maar ook Rusland won, waardoor Zweden op de derde plaats bleef hangen. Op de slotspeeldag won Zweden voor eigen volk met 2-0 van Moldavië. Doelpunten van Ibrahimović en Zengin waren voldoende voor de drie punten. Maar omdat Rusland niet verloor, werd Zweden verplicht om nog twee barragewedstrijden te spelen.

De barragewedstrijden werden een Scandinavisch onderonsje met Denemarken als tegenstander. Zweden begon goed voor eigen volk en kwam 2-0 voor via een doelpunt van Emil Forsberg en een strafschopgoal van Ibrahimović. In het slot scoorde Nicolai Jørgensen nog een aansluitingstreffer voor Denemarken. In de terugwedstrijd scoorde Ibrahimović twee keer waardoor Zweden nog amper in de problemen kon komen. Denemarken kwam in extremis nog terug tot 2-2, maar dat bleek onvoldoende om Zweden uit te schakelen.

Kwalificatieduels

Stand groep G

Play-off

Selectie en statistieken 

Bondscoach Erik Hamrén maakte tijdens de kwalificatiecampagne gebruik van 30 spelers.

EK-voorbereiding

Wedstrijden

Het Europees kampioenschap 
De loting vond op 12 december 2015 plaats in Parijs. Zweden werd ondergebracht in groep E, samen met België, Italië en Ierland. Op voorhand berekende een wiskundig model dat een land via groep E het minste kans maakt om de finale te bereiken. Groep E werd na de loting dan ook omschreven als de "poule des doods".

Zweden kwam in het eerste groepsduel in de 48e minuut met 0-1 achter tegen Noord-Ierland. Séamus Coleman gaf een voorzet vanaf rechts die Wes Hoolahan met een dropkick binnenschoot. Ciaran Clark kopte vervolgens in de 71e minuut een voorzet van Zlatan Ibrahimović in eigen doel en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1. De Zweden verloren vier dagen later hun tweede groepsduel, van Italië. Ditmaal besliste één doelpunt in de 88e minuut de wedstrijd: 0-1. Giorgio Chiellini nam een inworp die invaller Simone Zaza links voorin doorkopte naar Éder. Hij bleef al dribbelend richting de rand van het strafschopgebied Victor Lindelöf en Oscar Lewicki voor. De daar wachtende Andreas Granqvist greep niet in en Kim Källström was te laat terug om Éder te verhinderen de bal rechts van Andreas Isaksson in het doel te schieten. Zweden verloor daarna ook haar laatste groepsduel met 0-1, van België. Radja Nainggolan maakte in de 84e minuut het enige doelpunt. Hij haalde op aangeven van Eden Hazard vanaf de rand van het strafschopgebied uit, waarna de bal via het been van Erkan Zengin voorbij Isaksson de linkerhoek invloog. Met één punt eindigden de Zweden het toernooi op de vierde plaats in de groep.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase 

 
Man van de wedstrijd:
 Wes Hoolahan

 
Man van de wedstrijd:
 Éder

 
Man van de wedstrijd:
 Eden Hazard

Land op het Europees kampioenschap voetbal 2016
Zweeds voetbalelftal